Вацлав Кшижановський (, 22 січня 1881, Варшава — 12 березня 1951, Краків) — польський архітектор.

Біографія 
Народився у Варшаві. 1904 року закінчив Львівську політехніку. 1902 року спільно із Зигмунтом Добжанським та Мар'яном Гейтцманом заснував Союз студентів архітектури у Львові (перше зібрання відбулось 1903 року). Навчався у Паризькій школі мистецтв. Відбував практику у Відні. Працював у Кракові в архітектурному бюро Юзефа Пакеса. Роботи того часу значною мірою тяжіють до класицизму. Член Кола архітекторів у Кракові. Публікував репродукції власних рисунків та творів живопису у краківському часописі «Architekt». У 1910–1912 роках був секретарем організації. 1912 року був одним з організаторів у Кракові Виставки архітектури та інтер'єрів в оточенні садовому. Створив для неї кілька проектів, які було реалізовано. Входив до виконавчого комітету виставки. У 1914–1916 роках член Чільного комітету народного. Від 1919 року — інспектор відбудови краю, від 1920 — директор робіт публічних з відбудови у Кракові. У 1921–1939 роках був професором архітектури інтер'єрів Державного інституту пластичних мистецтв. У 1928–1935 належав до Безпартійного блоку співпраці з урядом.

Член Краківського технічного товариства. На початку грудня 1908 року у складі делегації товариства брав участь у Першому з'їзді делегатів польських архітектурних кіл у Кракові. Пізніше член Спілки архітекторів Краківського воєводства. Член журі конкурсів на проект перебудови садиби Скібневських у селі Голозубинці Хмельницької області (1904), проектів розписів каплиці Собеського на Кахленбергу у Відні (1909), фасадів Національного музею на Вавелі (1912), проектів будинку Гірничої академії у Кракові (1913), регуляції вулиці Вольської у Кракові (1914), будинку державної учительської семінарії у Пщині (1925), будівлі Міністерства закордонних справ у Варшаві (1929).

Роботи 
 Дім на вулиці Битви під Леніно, 8 у Кракові (1905–1906, співавтор Юзеф Пакес).
 Перебудова інтер'єрів готелю і ресторану Поллера на вулиці Шпитальній, 30 у Кракові (1907).
 Бурса академічна на вулиці Гарбарській, 7 у Кракові (1908–1909, співавтор Юзеф Пакес).
 Дім на вулиці Шпитальній, 32 у Кракові (1909, співавтор Юзеф Пакес).
 Дім родини Попелів на вулиці Асника, 1, на розі з вулицею Баштовою у Кракові (1909–1910, співавтор Юзеф Пакес).
 Будинки на алеї Словацького, 44-46-48 у Кракові (співавтор Юзеф Пакес).
 Вілла професора Натансона на вулиці Студентській, 3 у Кракові (1909–1910, співавтор Юзеф Пакес).
 Корчма з альтанками на краківській Виставці архітектури та інтер'єрів у садовому оточенні 1912 року. Зовні вирішена із деякими елементами бароко. Оздоблення інтер'єрів та екстер'єрів виконав художник Процайлович. Кіоски для квітів там же.
 Школа св. Ядвіги на вулиці Крупничій, 38 у Кракові. Збудована у 1911–1912 роках. Співавтор Юзеф Пакес.
 Перебудова дому Польської академії знань на вулиці Славковській 17/19 у Кракові у 1911–1913 роках. Співавтор Юзеф Пакес.
 Проект спільного будинку слюсарської, столярської та бронзоливарної майстерень для міської Газовні у Кракові. Проект розбудови адміністративного корпусу. Усе реалізовано 1921 року. 
 Проект дерев'яного костелу в Ющині від 1923 року. Не реалізований.
 Палата скарбова у Кракові на ділянці між вулицями Крупничою, Чистою і щойно прокладеною Скарбовою, споруджена у 1922–1925 роках. Має акцентований іонічним портиком вхід, а також декоративно розчленовані колонами скруглені наріжники. Неокласицистична будівля вирішена монументально, але має головний фасад на другорядній вулиці Скарбовій, позбавлена вигідних точок для огляду.
 Проект санаторію у Криниці-Здруй на вулиці Нітрібітта для конкурсу 1926 року. Співавтор Богдан Лащка. Не здобув нагород, але був придбаний журі.
 Проект від 15 грудня 1928 року на забудову ділянки між вулицями Баштовою, Кроводерською і Біскупьою у Кракові. Замовник — Товариство взаємного страхування.
 Два проекти будинку Ягеллонської бібліотеки у Кракові. Створені для конкурсу 1928 року, де здобули відповідно перше і друге місце.
 Костел у селі Хмелюв Підкарпатського воєводства (1920-ті).
 Хрест, створений за проектом Кшижановського і уміщений 7 квітня 1935 року на знищеному блискавкою дереві біля палацу Тарновських у Дзікові (тепер дільниця Тарнобжега).

Примітки

Джерела 

 Hass L. Wolnomularze polscy w kraju i na świecie 1821–1999. Słownik biograficzny. — Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rytm, 1999. — S. 255. — ISBN 83-87893-52-8.
 Purchla J. Jak powstał nowoczesny Kraków. — Wyd. drugie, przejrzane i uzupełnione. — Kraków: Wydawnictwo literackie, 1990. — S. 78, 127. — ISBN 83-08-02087-9.

Випускники Львівської політехніки
Уродженці Варшави
Померли в Кракові
Архітектори Кракова
Архітектори XX століття